Le clan Kaguya est un clan de ninjas fictif du manga et de l'anime Naruto.

On ne connait réellement qu'un seul de ses représentants en la personne de Kimimaro Kaguya.

Le peu d'informations est dû à la disparition de ce clan bien avant le commencement de l'histoire. Il fut complètement dissout lors d'une attaque perpétrée contre le village de Kiri.

Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ce clan était méprisé pour sa violence gratuite et le peu d'intelligence de ses membres. Orochimaru s’est intéressé de près au dernier né de ce clan qui, doté des dons héréditaires les plus puissants, était enfermé pour protéger le reste du village. Ces dons consistent en une utilisation presque infinie des os du corps rendant ses possesseurs presque invincibles. Kimimaro Kaguya fut le seul survivant du massacre que subit son clan et se mit au service d'Orochimaru.

Leur signe distinctif est probablement situé sur leurs fronts : 2 cercles rouge sang.

Kaguya Ōtsutsuki, le premier être à avoir disposé du chakra, possédait deux marques sur le front semblables à celles du clan Kaguya et utilisait également leur kekkei genkai basé sur la manipulation des os, ce qui tendrait à indiquer que c'est d'elle que le clan tire son nom et qu'ils ont un lien de parenté avec sa famille.

Kaguya